În județul Buzău, România, două localități poartă numele de Izvoru Dulce:
Izvoru Dulce, comuna Merei
Izvoru Dulce, comuna Beceni